Аллсвенскан 1954/1955 () — 31-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 1 августа 1954 года и закончился 10 июня 1955 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1954/1955
Швеция
Спорт в Швеции в 1955 году
Спорт в Швеции в 1954 году